de roepnaam voor de Spaanse naam José
 een in Vlaanderen veelgebruikt synoniem voor het woord 'grootvader' of '(doop)peter'

Personen 
 José Mujica (1935), president van Uruguay, bijgenaamd El Pepe
 José Macia (1935), Braziliaans voetballer
 Pepe (voetballer) (1983), Braziliaans-Portugees voetballer
 Gabriele Pepe, (1779–1849) Italiaans soldaat, neef van Guglielmo Pepe
 Gabriele Pépe (1899-1971), hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Bari
 Guglielmo Pepe (1783–1855), Italiaans generaal, neef van Gabriele Pepe
 Nicolas Pépé (1995), Ivoriaans voetballer
 Simone Pepe (1983), Italiaans voetballer
 Pepe Reina (1982), Spaans voetballer
 Pepe Romero (1944), Spaans gitarist
 José Manuel Soares (1908–1931), Portugees voetballer, bijgenaamd Pepe

Fictie 
 Pepe (film), Amerikaanse film uit 1960
 Pepe the Frog, karakter uit de serie Boy's Club en internetmeme
 Pepe the King Prawn, Muppet-personage
 Pepé Le Pew, tekenfilmfiguur van Warner Bros

Plaatsen 
 Pepe (Ngawen), een bestuurslaag in Indonesië
 Pepe (Pituruh), een bestuurslaag in Indonesië
 Pepe (Sedati), een bestuurslaag in Indonesië
 Pepe (Tegowanu), een bestuurslaag in Indonesië